Szymon Niemiec (ur. 1957) − polityk, poseł III kadencji
 Szymon Niemiec (ur. 1977) − działacz LGBT, psycholog, duchowny